Парасю́к — украинская фамилия.

 
 Парасюк, Владимир Зиновьевич (род. 1987) — депутат Украины Верховной Рады VIII созыва.
 Парасюк, Остап Степанович (1921—2007) — советский и украинский физик-теоретик.